Wellersberg ist der Name folgender Berge:

 Wellersberg (Siegen), 346 m, in Siegen, Nordrhein-Westfalen
 Wellersberg (Spessart), 479 m, in Hessen sowie 
 dessen südlicher Nebengipfel, 404 m, in Bayern gelegen, siehe ebenfalls Wellersberg (Spessart)

Siehe auch:
 Wellesberg